Chandler kan henvise til blandt andet:
 Chandler (Arizona) – by i Arizona, USA
 Chandler (månekrater) – nedslagskrater på månen, opkaldt efter Seth C. Chandler